Стів Дюшен (,  30 червня 1965, Сет-Іль) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1983 року в ГЮХЛК.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Лос-Анджелес Кінгс», «Філадельфія Флаєрс», «Квебек Нордікс», «Сент-Луїс Блюз», «Оттава Сенаторс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 1234 матчі в НХЛ, включаючи 121 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади, провів 14 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник Матчу всіх зірок НХЛ — 1989, 1990, 1993.
 Чемпіон світу 1994.
 Срібний призер ЧС — 1996.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 2002.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти АХЛ‎